Low Islands kan syfta på följande platser:

Australien 

 Low Isles, öar, Queensland, Cook,

Kanada 

 Low Islands, Nunavut, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar